Coiffeur pour dames, film français de René Guissart sorti en 1932 ;
 Coiffeur pour dames, film français de Jean Boyer sorti en 1952 ;
  (Hallâq al Sayyidât), film égyptien de Fatine Abdel Wahab sorti en 1960.